Un végétal possède un port pyramidal lorsque la répartition de ses rameaux rappelle la forme d'une pyramide, c'est-à-dire que la base est plus large que la cime.
Exemple: le sapin de Nordmann (Abies nordmanniana), souvent utilisé comme sapin de Noël.

Morphologie végétale